Naab kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Naab,

Tyskland 

 Naab, vattendrag, biflod till Donau, Bayern, 

Robotskapade Antarktisförgreningar